Margalef puede referirse a:

Margalef de Montsant, municipio situado en El Priorato, Tarragona (España).

Ramón Margalef, científico barcelonés y primer catedrático de ecología en España.